Der Graz-Marathon (voller Name Kleine Zeitung Graz Marathon) ist ein Marathon, der seit 1993 jährlich im Oktober in Graz stattfindet. Medienpartner und Titelsponsor ist die Tageszeitung Kleine Zeitung. Am Sonntag werden neben der klassischen Strecke über 42,195 km (Kleine Zeitung Marathon) ein Halbmarathon, ein Viertelmarathon und ein Staffelmarathon angeboten. Am Samstag finden neben einem 5km-Lauf ("City Run"), ein Junior Marathon, der Bambinisprint, sowie ein Familienlauf statt.

Strecke 
Über die Jahre gab es mehrere komplette Änderungen des Streckenverlaufes, wobei durch regelmäßig kleinere Änderungen die Ergebnisse auch dazwischen nur bedingt vergleichbar sind.

1993–2003 
Start vor dem Schlosspark Eggenberg, durch die Innenstadt von Graz und über Norden zum Ziel über die Herrengasse am Grazer Hauptplatz.

2004–2014 
Rundkurs mit Start und Ziel am Joanneumring vor dem Opernhaus durch die Innenstadt, der von den Halbmarathonläufern einmal und von den Marathonläufern zweimal bewältigt wird, wobei die jeweiligen Runden nicht gleich sind. Auf diesem Kurs wurden 2011 die bisherigen Streckenrekorde der Frauen im Marathon (2:32:12 h) und Halbmarathon (1:12:44 h) gelaufen.

2015–2016 
In Anlehnung an die Jahre zuvor, jedoch mit mehr touristischen Sehenswürdigkeiten wie Schloßberg, am Kunsthaus Graz und an der Murinsel vorbei.

Seit 2017 
Die Streckenführung wurde insofern geändert, als die zwei Runden nun annähernd gleich sind. Nördlichster Punkt ist noch immer in der Nähe des Sportzentrums Graz, südlichster Punkt ist nun die Merkur-Arena. Auf diesem Kurs wurden der bisherige Streckenrekord der Männer im Marathon (2:09:24 h) und im Halbmarathon (1:03:55 h) gelaufen.

Geschichte

Meisterschaften 
1995, 1998, 2005, 2010 und 2013 fanden die Österreichischen Marathon-Meisterschaften im Rahmen des Graz-Marathons statt. Bei den Frauen holten sich die Gesamtsiegerinnen Elisabeth Rust (1995 und 1998), Eva-Maria Gradwohl (2005) und Susanne Pumper als Zweite (2:50:32 h) im Jahr 2010 den Titel, bei den Männern Max Wenisch (1995 Gesamt-Zweiter in 2:17:36 h), Harald Bauer (1998 Gesamt-Fünfter in 2:23:29 h), Erich Kokaly (2005 Gesamt-Achter in 2:22:32) und Roman Weger (2010 Gesamt-Vierter in 2:20:08 h). Zum 20. Jubiläum des Graz-Marathons im Jahr 2013 fand die Österreichische Marathon-Meisterschaft, sowie die Niederösterreichischen und Steirischen Marathon-Meisterschaften im Rahmen des Graz-Marathons statt. Staatsmeister wurden Karin Freitag (2:46:04 h) sowie Roman Weger (2:20:09 h).

Nennenswertes 
2007 lief der Kenianer Francis Thou Karanja begleitet von seinem Bruder Paul Njoronge Karanja mit 1:10:02 h einen Weltrekord für Blinde über die Halbmarathondistanz. 2020 wurde der Marathon aufgrund von Corona als Hybrid-Run virtuell ausgetragen.

Statistik

Streckenrekorde 
Marathon
 Männer: 2:09:24 h, George Nyamori Onyancha (KEN), 2022
 Frauen: 2:32:12 h, Esther Wanjiru Macharia (KEN), 2011

Halbmarathon
 Männer: 1:03:55 h, Lemawork Ketema (AUT), 2018
 Frauen: 1:12:44 h, Andrea Mayr (AUT), 2011

Siegerlisten

Marathon 
Quelle für Ergebnisse 1994–1997: ARRS

Halbmarathon

Entwicklung der Finisherzahlen

Siehe auch 
 Liste von Marathonläufen

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Marathon mit Halbmarathon
Laufveranstaltung in Österreich
Marathon